Zellmann ist der Familienname folgender Personen:

 Jochen Zellmann (1943–2016), deutscher Maler
 Peter Zellmann (* 1947), österreichischer Erziehungswissenschafter und Leiter des Instituts für Freizeit- und Tourismusforschung (IFT) in Wien

Siehe auch:
 Zelman